il match svoltosi tra gennaio e febbraio tra Emanuel Lasker e Carl Schlechter;
il match svoltosi tra novembre e dicembre tra Emanuel Lasker e David Janowski.